Führungsstab steht für

 einen Begriff aus dem Militärwesen, siehe Stab (Team)
 einen Stab zur Stabilisierung von Endotrachealtuben, siehe Mandrin (Medizin)